Cerquinho é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Quercus faginea
 Quercus faginea subsp. broteroi